Il doppio femminile degli Internazionali d'Italia 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Mary Joe Fernández e Nataša Zvereva erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 3–6, 7–6, 6–4 Conchita Martínez e Patricia Tarabini.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (campionessa)
 Meredith McGrath /  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Inés Gorrochategui /  Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Nicole Bradtke /  Mary Joe Fernández (semifinale)

 Elna Reinach /  Irina Spîrlea (quarti di finale) 
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (finale) 
 Laura Golarsa /  Caroline Vis (semifinale) 
 Helena Suková /  Nathalie Tauziat (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 1995